Mensa puede referirse a:
 Mensa, una constelación austral;
 Mensa, una organización de personas con alto coeficiente intelectual;
 mensa, comedores universitarios en Alemania, Países Bajos o Italia;
 altar o la mesa del altar (mensa domini) en la tradición cristiana;
 meseta, en planetas distintos a la Tierra;
 La mensa, canción de la mexicana Lucha Reyes.

Insulto